Без паники:

 Без паники — мексиканский кинофильм 1989 года режиссёра Рубена Галиндо младшего.
 Без паники — третий альбом российской группы Anacondaz, выпущенный в 2014 году. 
 Без паники — белорусская рок-группа, основана в 2003 году.

См. также 
 Без паники, майор Кардош! — венгерский полнометражный цветной художественный фильм.